Echipa națională de fotbal a Cambodgiei reprezintă statul Cambodgia în fotbalul internațional și este controlată de Federația de Fotbal din Cambogia. S-a calificat o singură dată la Cupa Asiei în 1972 unde a obținut locul patru.

Meciuri internaționale

Legături externe
  Federația de Fotbal din Cambogia
  Meciurile Cambogiei și Ratingurile ELO

Cambodgia
Echipe naționale de fotbal asiatice